Огиевецкий — еврейская фамилия.

 Огиевецкий, Арон Семёнович (1888—1951) — советский учёный в области металлургии, сварочного производства и котлостроения.
 Огиевецкий, Виктор Исаакович (1928—1996) — советский физик, сын И. Е. Огиевецкого.
 Огиевецкий, Исаак Ефимович (Ицхок-Меер Хаимович; 1889—1956) — советский математик.
 Огиевецкий, Олег Викторович (род. 1958) — российский и французский математик, сын В. И. Огиевецкого.